Вторая ли́га () — третья по уровню футбольная лига Латвии. Организацией и проведением соревнования занимается Латвийская футбольная федерация.

История 
С 1992 года по 2018 год организацией и проведением первого этапа (региональных соревнований) занимались региональные организации ЛФФ, а второго и третьего этапов — ЛФФ.

В 2019 году формат турнира остался прежним (первый этап — в четырёх регионах (зонах), второй этап — полуфинальные пары (участвовали победители зон первого этапа), третий этап — финальный матч), но обязанности по организации матчей больше не делегировались региональным футбольным центрам, соревнования полностью организовывала и проводила ЛФФ.

25 ноября 2019 года правление ЛФФ утвердило модель соревнований мужских клубов Латвии на период с 2020 по 2023 год. Для Второй лиги был утверждён новый формат: турнир проходит в рамках единой лиги, а не в качестве региональных соревнований.

Турнир 
Во Второй лиге участвует 16 клубов. На первом этапе команды разделены поровну по географическому принципу (Запад и Восток). В обеих зонах каждый клуб играет с другим клубом по два матча (по одной игре дома и на выезде), всего 14 матчей. Четыре лучшие команды каждой зоны квалифицируются в группу A второго этапа, а оставшиеся четыре — в группу B.

Во втором этапе команды группы A соревнуются за призовые места и выход в Первую лигу, а команды группы B — за сохранение места во Второй лиге. В зачёт второго этапа идут личные встречи команд, игравших на первом этапе в одной зоне. Таким образом, во втором этапе команды проводят по две встречи (по одной дома и на выезде) с командами, которые на первом этапе соревновались в другой зоне, итого 8 матчей.

На первом этапе запланировано 112 матчей, во втором — 64, в общей сложности — 176.

По итогам сезона две лучшие команды получают путёвки в Первую лигу, а обладатель третьего места участвует в переходных матчах за место в Первой лиге. 

Четыре худших команды вылетают в Третью лигу.

Клубы 
В сезоне 2022 года в состав лиги входят перечисленные ниже клубы:

Все призёры 
 Финальные турниры региональных соревнований

 Единая лига

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Латвийской футбольной федерации

 
Латвия